Лелюки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лелюки — село в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Лелюки — село в Пономаренковском сельском совете Харьковского района Харьковской области.
 Лелюки — село в Утковском сельском совете Харьковского района Харьковской области.